Denzel – variante del nome proprio di persona Denzil
Denzel – casa automobilistica austriaca attiva tra il 1949 e il 1959